Vilar do Monte peut désigner :
au Portugal :
Vilar do Monte, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Vilar do Monte, paroisse civile de la municipalité de Macedo de Cavaleiros, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Vilar do Monte, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.